Striaria är ett släkte av mångfotingar. Striaria ingår i familjen Striariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vinterdubbelfotingar
Striaria